Castèunòu de Papa (en francès Châteauneuf-du-Pape) és un municipi francès, al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Vegeu també 
 Castell de Castèunòu dau Papa

Referències 

Municipis de la Valclusa